Кубок Таджикистану з футболу 2017  — 26-й розіграш головного кубкового футбольного турніру у Таджикистані. Титул володаря кубка вчетверте здобув Худжанд.

Перший раунд 

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|27 травня/1 червня 2017

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|28 травня/2 червня 2017

|}

1/4 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|9 серпня/20 вересня 2017

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|16 серпня/12 вересня 2017

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|16 серпня/13 вересня 2017

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|26 серпня/12 вересня 2017

|}

1/2 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|30 вересня/4 жовтня 2017

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|17/21 листопада 2017

|}

Фінал

Примітки

Джерела 
 Кубок Таджикистану на rsssf 

2017
Таджикистан